Liberty County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Liberty County, Florida 
 Liberty County, Georgia 
 Liberty County, Montana 
 Liberty County, Texas